Christiana (Delaware)
 Christiania — comunidade autogestionária fundada em 1971, em Copenhague
 Christiania — antigo nome de Oslo, capital da Noruega

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos